Монсюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Монсюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн